El Vapor puede referirse a:

 El vapor como fenómeno físico.
La máquina de vapor.
 Especialmente al barco de vapor.
 Concretamente, a cada uno de ellos, como El Vaporcito de El Puerto (Cádiz-Puerto de Santa María).
 El Vapor (fábrica), fábrica de Barcelona de 1832, de los hermanos Bonaplata (Véase Ciencia y técnica en el siglo XIX español).
 El Vapor Aymerich, Amat i Jover, fábrica de Tarrasa de 1907, actualmente sede del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña.
 El Vapor, diario de la ciudad de Barcelona, publicado entre 1833 y 1837.